Brave () — може значити:

У музиці 

 «Brave» — альбом Дженніфер Лопес і пісня з нього.
 «Brave» — альбом гурту «Marillion» і пісня з нього.
 «Brave» — пісня Ідіни Мензель.
 «Brave» — пісня Келіс.

У спорті 

 «Атланта Брейвз» () — професійний бейсбольний клуб з Атланти, штат Джорджія (США).
 «Вашингтон Редскінз» (раніше «Бостон Брейвз» ()) — американський футбольний клуб.

Інше 
 Brave — браузер, орієнтований на блокування реклами й швидке завантаження вебсторінок.